Jean de Clèves est un nom porté par plusieurs comtes et ducs de Clèves, en Allemagne :
 Jean de Clèves, comte de Clèves de 1347 à 1368 ;
 Jean I de Clèves, duc de Clèves de 1448 à 1481 ;
 Jean II de Clèves, duc de Clèves de 1481 à 1521 ;
 Jean III de Clèves, duc de Clèves de 1521 à 1539.